Il doppio  dello  Stockholm Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Bruno Soares e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo. Ullyett si è però ritirato dal tennis professionistico nel 2009.Dopo questo avvenimento Soares ha deciso di giocare con il suo connazionale Marcelo Melo, ma ha perso in semifinale contro Eric Butorac e Jean-Julien Rojer.

Butorac e Rojer hanno battuto in finale Johan Brunström e Jarkko Nieminen 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (semifinali)

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (primo turno)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Stockholm Open 2010
ATP World Tour 2010